Majorka, település Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Késmárki járásban
 Majorka, település Ukrajnában, Kárpátalján, a Perecsenyi járásban